Терсакан (, бывшее Казгородок) — село в Жаксынском районе Акмолинской области Казахстана, является административным центром и единственным населённым пунктом административно-территориального образования «Села Терсакан». 

Код КАТО — 115275100.

География 
Село расположено в 110 км на юг от райцентра на берегу реки Терисаккан.

История 
Село образовалось в 1850 году. Предположительно русскими переселенцами. Административно входил в состав Атбасарского уезда Акмолинской области.

В советское время село именовалось как Казгородок.

Население 

В 1989 году население села составляло 1 774 человек (из них казахи являлись большинством).

В 1999 году население села составляло 1675 человек (852 мужчины и 823 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 468 человек (228 мужчин и 240 женщин).

Динамика численности населения.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаксынского района
Переименованные населённые пункты Казахстана